Coe Hill steht für:

 Coe Hill (Kanada), Ort in Ontario in Kanada

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Coe Hill (Connecticut)	
 Coe Hill (New York)